Epsilonoides är ett släkte av rundmaskar. Epsilonoides ingår i familjen Epsilonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Epsilonoides